Аеропорт Люксембург або Аеропорт Люксембург-Фіндел  — головний аеропорт Люксембургу.

Це єдиний міжнародний аеропорт в країні і єдиний аеропорт з твердим покриттям злітно-посадкової смуги, розташований приблизно за 6 км від столиці держави.

Аеропорт має два термінали.

Пасажирообіг на 2016 рік — 3,020,000 осіб, вантажообіг — 821,000 тонн.

Є хабом для:
 Cargolux
 China Airlines Cargo
 Luxair
 Luxembourg Air Rescue
 Qatar Airways Cargo

Авіалінії та напрямки

Пасажирські

Вантажні

Примітки

Посилання 

 Official website 
 Luxembourg Airport Authority 
 Airport webcams, flight timetables and pilot data 

Авіація Люксембургу
Люксембург (місто)